Ridder může být:

obec
 Ridder – město ve Východokazachstánské oblasti v severovýchodním Kazachstánu

příjmení
 André de Ridder (* 1971) – německý dirigent
 Daniël de Ridder (* 1984) – nizozemský fotbalový záložník a bývalý mládežnický reprezentant izraelského původu
 Louis de Ridder (1902–1981) – belgický zimní sportovec